Дьяче́нко () — украинская фамилия, образованная от слова дьяк. Известные носители:

 
 Дьяченко, Алексей Владимирович (род. 1978) — российский фехтовальщик.
 Дьяченко, Аммос Андреевич (1814—1852) — доктор математики и астрономии.
 
 
 Дьяченко, Анна Вячеславовна (в девичестве Шумилова; род. 1980) — тренер-преподаватель по художественной гимнастике.
 Дьяченко, Антонина Николаевна (1925—1943) — советская антифашистка-подпольщица.
 Дьяченко, Борис (1917—1975) — немецкий писатель.
 Дьяченко, Вадим Евгеньевич (1896—1954) — советский математик, член-корреспондент АН УССР, профессор.
 Дьяченко, Валерий Семёнович (1946—1994) — советский и российский композитор и аранжировщик, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
 
 Дьяченко, Виктор Антонович (1818—1876) — русский писатель, драматург, поэт.
 Дьяченко, Виталий Кузьмич (1923—2008) — российский педагог и психолог.
 Дьяченко, Виталия Анатольевна (род. 1990) — российская теннисистка.
 
 Дьяченко, Геннадий Павлович (1938—2010) — советский тренер по гребле на байдарках и каноэ.
 Дьяченко, Григорий Иванович (род. 1965) — государственный и политический деятель, предприниматель Приднестровской Молдавской Республики.
 Дьяченко, Григорий Михайлович (1850—1903) — русский религиозный писатель, священнослужитель и богослов, протоиерей.
 Дьяченко, Дарья Григорьевна (1924—1944) — Герой Советского Союза, член организации «Партизанская искра».
 
 Дьяченко, Екатерина Владимировна (род. 1987) — российская фехтовальщица.
 
 Дьяченко, Игнат Дмитриевич (1913—1995) — заслуженный строитель МССР, Герой Социалистического Труда.
 Дьяченко, Лев Александрович (1929—2002) — токарь-расточник, Герой Социалистического Труда.
 Дьяченко, Лука Степанович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Дьяченко, Максим Фёдорович (1871—?) — депутат Государственной думы I созыва от Полтавской губернии.
 Дьяченко, Михаил Петрович (1909—1982) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Дьяченко, Никита Андреевич (1809—1877) — российский математик и астроном.
 
 Дьяченко, Нина Николаевна (род. 1944) — балерина Пермского театра.
 Дьяченко, Оксана Владимировна (Экк; род. 1974) — российская легкоатлетка.
 
 Дьяченко, Родион Сергеевич (род. 1983) — американский футболист.
 
 Дьяченко, Татьяна Борисовна (род. 1960) — дочь Бориса Ельцина.
 
 
 Дьяченко, Яков Васильевич (1817—1871) — полковник русской армии, первостроитель г. Хабаровска.

Двойные фамилии
 Дьяконов-Дьяченко, Георгий Иванович (1924—1991) — советский театральный актёр, режиссёр, народный артист РСФСР.

См. также 
 Дяченко
 Дьяченково